Vettori puede hacer referencia a:

Beatriz Susana Vettori (1937-2016), artista plástica argentina.
Daniel Vettori (1979-), jugador de críquet de Nueva Zelanda.
Ernst Vettori (1964-), saltador de esquí de Austria.
Francesco Vettori, (1474–1539), embajador de la República Fiorentina ante la corte del papa León X y amigo de Nicolás Machiavello.
Gabriele Vettori (1869–1947), arzobispo italiano.
Giovanni Vettori (1936–2008), escultor italiano
Glicerio Vettori (1922–2014), político italiano.
Luca Vettori (1991-), voleibolista italiano.
Vittorio Vettori (1920–2004), poeta italiano.